Princ může být:
 princ – šlechtický titul pro mužského potomka císaře, krále, velkovévody, vévody či knížete
 korunní princ – dědic rodu respektive následník trůnu, zpravidla prvorozený syn
 Černý princ – používané označení pro Eduarda z Woodstocku, syna anglického krále Eduarda III.

příjmení osob
 Antonín Princ – český fotbalista
 Milan Princ – český básník a textař
 Milan Princ (archeolog) – český archeolog, zaměstnanec Archeologického ústav ČSAV
 Rudolf Princ – český herec
 Štěpán Princ – český herec

umění
 A malý princ řekl – francouzsko-švýcarský dramatický film z roku 1992
 Falešný princ – československo-německý film z roku 1984
 Malý princ – literární dílo Antoineho de Saint-Exupéryho
 Petrolejový princ – román Karla Maye
 Princ a chuďas – více významů
 Princ a já – americký film z roku 2004
 Princ a Večernice – český film z roku 1978
 Princ Bajaja – česká pohádka a dva české pohádkové filmy
 Princ egyptský – americký animovaný film z roku 1998
 Princ Jutský – koprodukční dobrodružný film z roku 1994
 Princ z Persie: Písky času – americký akční film z roku 2010
 O princi Janovi a princezně Marfušce – československá pohádka z roku 1974
 Třetí princ – český film z roku 1982

jiné významy
 Princ Albert – druh genitálního piercingu
 princmetal – (z něm. Prinzmetal) – napodobenina drahého kovu, doublé

Související články 
 Princezna (rozcestník)